Aramaico — também chamado caldeu no passado, principalmente referindo-se a formas antigas
Língua neoaramaica caldeia — dialeto da língua aramaica do nordeste falada no Iraque, Irão e Turquia

Ver também 
Caldeia — antiga nação semita do sul da Mesopotâmia